Паттан (город) (:en:Pattan) — город и муниципальный комитет в округе Барамулла на территории индийского Союза Джамму и Кашмира.
 Прабхас Патан — древний город на востоке Индии в регионе Саураштра, на южном берегу п-ова Гуджерата, вблизи порта Веравал.